Бафомет може да се отнася за:
 Бафомет – митично състояние
 Бафомет – произведение на писателя Томас Хобс;
 Бегемот – друго име на Бафомет
 Маската на Бафомет